Гран-при Великобритании 1950 года, а также Гран-при Европы () — первый в истории чемпионатов мира Формулы-1 Гран-при, состоявшийся 12—13 мая 1950 года. Гонка прошла при подавляющем преимуществе автомобилей команды Alfa Romeo и Джузеппе Фарины, который завоевал почти все возможные достижения: поул-позицию, быстрый круг и победу, а лидерство уступал лишь партнёрам по команде и всего дважды — на 6 кругов Фаджоли и на один круг Фанхио. Подиум оказался также полностью занят гонщиками Альфа-Ромео — вторым и третьим стали соответственно Фаджоли и Парнелл.

Перед Гран-при 
В сезоне этот Гран-при стал пятым по счету: ранее были проведены внезачётные Гран-при По, Гран-при Сан-Ремо, в которых первенствовал Фанхио, Ричмонд Трофи, доставшийся Реджу Парнеллу, и Гран-при Парижа, в котором победил Жорж Гриньяр.

На гонку заявились 22 участника, один из которых (Бонетто) не смог прибыть вовремя к началу соревнований. Заводская команда Alfa Romeo выставила на гонку четыре машины модели 158 — к основному составу из «трёх Фа» (Фанхио, Фарина, Фаджоли) добавился приглашённый на одну гонку местный гонщик Редж Парнелл. Отсутствие команды Феррари, решившей не принимать участия в первой гонке, компенсировалось наличием одной заводской (под управлением монегаска Луи Широна) и множества частных Мазерати. Так, Scuderia Ambrosiana выставила две чёрно-синие машины для Дэвида Хэмпшира и Дэвида Мэрри, за команду Энрико Плате выступали два гонщика-аристократа: Принц Бира из Сиама и барон Туло де Граффенрид, а команда Милано зарегистрировала доработанный автомобиль для Феличе Бонетто, который, впрочем, не приехал. Также присутствовал Джо Фрай, выступавший на личной Мазерати. Заводская команда Talbot-Lago ограничилась двумя машинами в традиционных французских бледно-голубых цветах, доверив их управление Иву Жиро-Кабанту и Эжену Мартену. Остальными Тальбо управляли Луи Розье, заявленный за собственную команду Ecurie Rosier, бельгиец Джонни Клэз, автомобиль которого носил национальный жёлтый цвет команды Ecurie Belge, и Филипп Этанселен, подавший частную заявку. Стартовое поле дополнили местные гонщики на личных машинах традиционного британского зелёного цвета — четыре ERA и две Alta.

Среди участников этапа не было команды Ferrari. Итальянская скудерия предпочла участвовать в проводившемся в Бельгии в эти же сроки внезачётном Гран-при Де Монс, где ей светил более высокий денежный выигрыш.

Квалификация 
В квалификации весь первый ряд остался за гонщиками «Альфы», несмотря на то, что на нём размещались сразу четыре машины. Первые три места завоевали Фарина, Фаджоли и Фанхио, результаты которых уместились всего в полсекунды, и оказались лучше всех прочих почти на целую секунду. Лучшим из остальных оказался принц Бира, сумевший опередить обоих гонщиков заводской команды Тальбо-Лаго, занявших оставшиеся места во втором ряду. Из оставшихся результатов стоит отметить относительно высокое для частника 10-е место Уокера на ERA (в третьем ряду!).

Гонка 
Старт гонки и новой серии почтили своим присутствием члены королевской фамилии: лично король Георг VI, королева Елизавета и принцесса Маргарет, а также лорд и леди Маунтбеттен. За гонкой наблюдало 200,000 зрителей.

На старте гонки Нино Фарина захватил лидерство, его преследовали Луиджи Фаджоли и Хуан Мануэль Фанхио, На первых кругах трое итальянцев несколько раз менялись местами, чтобы поддержать интерес публики. Фанхио ближе к концу гонки сошёл из-за проблем с маслопроводом, так что Нино Фарина, с 16 круга никому лидерства не уступавший, выиграл гонку с преимуществом в 2,6 секунды перед Луиджи Фаджоли. Пришедший третьим Парнелл отстал почти на минуту, а Ив Жиро-Кабанту и все остальные отстали на два и более круга. Управлявший автомобилем № 10 Джо Фрай через 45 кругов после старта отдал его Брайану Шоуи-Тэйлору, который провел за рулем 19 кругов и финишировал десятым. Прекрасно квалифицированный Питер Уокер уже после двух кругов передал автомобиль Тони Ролту но тот продержался всего 3 круга и сошёл из-за поломки коробки передач. Хорошее выступление Бира было испорчено сходом из-за проблем с горючим, а Кроссли и Марри вели дуэль до тех пор, пока их машины не сломались. Кроссли все же сумел добраться до финиша, но классифицирован не был, как и гонщик другой Alta Джо Келли. Кроме них, финишировали всего 11 гонщиков, то есть чуть более половины всех стартовавших.

|}

 Нино Фарина заработал первый в официальной истории Формулы-1 «хет-трик» (победа, поул-позиция, быстрый круг).
 С учётом лидирования Фаджоли и Фанхио, команду Alfa Romeo можно считать завоевавшей «большой шлем» (победа, поул-позиция, быстрый круг и лидирование от старта до финиша).

Положение в чемпионате после Гран-при 

 Указаны только пять первых позиций. В зачет Чемпионата шли только 4 лучших результата каждого гонщика.

Примечания

Ссылки 
 Статистика гонки на официальном статистическом сайте ФИА
 10 фактов о гонке на formula1.com
 
 
 
 
 Фотогалерея гонки на goodwood.com
 Статья о гонке в The Guardian
 Лучшие фрагменты гонки на видеоканале BBC
 

Гран-при Великобритании